Северо-восточный гран-при 2010 — это пятый этап сезона 2010 ALMS.

Соревнование проведено 23 - 24 июля на трассе Lime Rock Park в американском городе Лейквилл, штат Коннектикут.

Общая информация

LMP 
Свой второй подряд поул берёт команда Patrón Highcroft Racing. Дэвид Брэбэм в квалификации на 0,6 секунды быстрее ближайшего из преследователей. Однако одержать очередную победу австрало-французский экипаж не смог. Более того, экипаж Highcroft был близок к тому, чтобы провести худшую по финишному результату гонку в сезоне. Однако вырвавшееся на старте вперёд трио Lola LMP1 круг за кругом теряло своих членов, сталкивавшихся с различными проблемами — экипаж Криса Дайсона выбывает из-за проблем с трансмиссией; после очередного рестарта стал сбоить блок управления двигателей у экипажа лорда Драйсона, из-за чего болид британской команды откатился в третий десяток классификации.

К финальным кругам борьбу за общую победу вёл экипаж Highcroft и Porsche команды CytoSport. Брэбэм незадолго перед финишем попытался совершить обгон в борьбе за лидерство, но после контакта с соперником отправился на обочину. Граф получил за этот манёвр штраф от судей, а австралиец был вынужден медленно доехать до пит-лейн и заменить проколотое колесо. Отбыв штраф, Porsche всё равно вернулось в гонку первым и выиграло её; Highcroft прибыл следом.

GT 
В классе GT не смог одержать вторую победу подряд экипаж Мело / Бруни. На одном из рестарте их вытолкнул с трассы Chevrolet Джонни О`Коннелла. Сам американец вскоре также сошёл, столкнувшись с одним из болидов категории GTC. Не смог побороться за победу и второй экипаж команды, будучи оштрафованный за некорректную оборону.

За победу же в классе боролись два коллектива на немецкой технике - экипаж Flying Lizard Motorsports на финише ненамного опередил две машины Rahal Letterman Racing. Четвёртым финишировал второй экипаж Risi Competizione.

Результаты

Квалификация 

Обладатель поула в каждом из классов выделен жирным.

Гонка 

Победитель гонки в каждом классе выделен жирно.

Экипажи преодолевшие менее 70 % дистанции от победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на IMSARacing.net

Моторные виды спорта
Лайм-Рок
Июль 2010 года
ALMS